Gciriku steht für:

 Gciriku (Königreich), ein historisches Königreich in Namibia, siehe auch Könige der Kavango#Gciriku
 Gciriku (Volk), Volksgruppe in Namibia, siehe auch Kavango (Ethnie)
 Gciriku (Sprache), Sprache in Angola und Namibia
 Porto Gciriko, Ort in Südangola